

Міфологія 
 Партенопа - одна з сирен, дочка Ахелоя та музи Мельпомени.

Мистецтво 
 Партенопа - опера Георга Фрідріха Генделя

Кораблі 
 Партенопе - лінійний корабель ВМС Королівства Обох Сицилій. Збудований у 1786 році. Затоплений у ніч з 8 на 9 січня 1799 року в порту Кастелламмаре-ді-Стабія, щоб уникнути захоплення корабля французами.
 Партенопе - фрегат ВМС Королівства Обох Сицилій. Збудований у 1834 році. У 1861 році увійшов до складу Королівських ВМС Італії. На службі до 1868 року.
 Партенопе - торпедний крейсер однойменного типу Королівських ВМС Італії кінця XIX століття. Збудований у 1890 році. Потоплений австро-угорським підводним човном «UC-67» 24 березня 1918 року.
 Партенопе - міноносець типу «Спіка». Збудований у 1938 році. Затоплений екіпажем 11 вересня 1943 року.

Астрономія 
 11 Партенопа -  астероїд головного поясу